Брайан Тимоти Герати (; род. 13 мая 1974) — американский актёр.

Биографические данные 
Брайан Герати родился 13 мая 1974 года в городе Томс-Ривер, штат Нью-Джерси. Его семья имеет ирландские корни.

В начале своей актёрской карьеры, Герати исполнял эпизодические роли в различных телесериалах («Закон и порядок», «Клан Сопрано», «Эд»), но известность ему принесла роль в фильме «Морпехи» (2005). Фильм «Повелитель бури», в котором Герати исполнил роль Оуэна Элдриджа, в 2010 году получил кинопремию «Оскар» как лучший фильм года.

С 2020 года играет одну из главных ролей, Рональда Пергмана, серийного убийцу-дальнобойщика, в американском драматическом криминальном сериале «Бескрайнее небо».

Фильмография

Примечания

Ссылки